Михаил Осипович Аттая (1852,  — 16 сентября 1924, ) — российский лингвист-востоковед, педагог.

Биография
По происхождению — сирийский араб; родился в местечке Мидан близ Дамаска. После переезда родителей в Бейрут окончил в нём коммерческое училище и медицинский факультет Бейрутского университета, а затем словесный факультет Американского колледжа. В студенческие годы стал одним из членов-организаторов тайного общества «Снятие покрывала», боровшегося за права женщины. Вынужден был уехать за границу и в 1875 году принял российское подданство.

С 1873 года до своей смерти преподавал арабский язык, восточную каллиграфию и мусульманское право в Лазаревском институте восточных языков; был создателем библиотеки института и её заведующим (1874—1918). С 1919 года преподавал также на Восточном факультете Военной академии РККА.

В 1920 году был организатором Института живых восточных языков; стал его первым директором. 

Являлся членом-корреспондентом московского археологического общества (с 1888). Собирал материалы для сравнительного семитского языкознания.

Труды 
Автор около 40 работ по арабской филологии, в т. ч. учебных пособий.
 Практическое руководство к изучению арабского языка. — Казань, 1884.
 Словарь арабско-русский. — М., 1913.
 Руководство  арабского языка (народно-разговорного). — М., 1923.
 Руководство для изучения разговорного арабского языка (сирийское наречие). — М., 1923; 1928.
Перевёл на русский язык книгу «Калила и Димна» (М., 1889), на арабский язык — «Интернационал» и «Манифест коммунистической партии».

Примечания

Литература 
Беляев Е. М. О. Аттая // Новый Восток. Кн. 6. — М., 1924.
Базиянц А., Шарбатов Г. Первый директор Центрального института живых восточных языков // Азия и Африка сегодня. — 1978. — № 8.
 

Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Арабисты Российской империи
Арабисты СССР
Переводчики сочинений Карла Маркса